Niemcy:
 Glösa-Draisdorf – dzielnica Chemnitz

Szwecja:
 Glösa – miejscowość